Ремик може да се отнася за:
 Анди Ремик (р. 1971), английски писател
 Лий Ремик (1935 – 1991), американска актриса